

Села:
 Мусіївка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Мусіївка — Житомирська область, Житомирський район
 Мусіївка — Житомирська область, Бердичівський район
 Мусіївка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Мусіївка — Луганська область, Міловський район
 Мусіївка — Полтавська область, Лубенський район

Селище:
 Мусіївка — Дніпропетровська область, Криворізький район

Залізниця:
 Мусіївка — залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці

Див. також 
 Стара Мусіївка